Манзаниљо има више значења:

 Манзаниљо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Општина Манзаниљо (Колима), општина у савезној држави Колима у Мексику
 Манзаниљо (Манзаниљо, Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Манзаниљо (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Манзаниљо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Манзаниљо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Манзаниљо (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Манзаниљо (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Манзаниљо (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Манзаниљо (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Манзаниљо (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Манзаниљо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику